

Cinéma 
 Face à face (Prosopo mé prosopo) est un film grec de Robert Manthoulis, sorti en 1966 ;
 Face à face (Ansikte mot ansikte) est un film de Ingmar Bergman, sorti en 1976 ;
 Face à face est un film de Carl Schenkel réalisé en 1992 ;
 Face à face est un film de Abdelkader Lagtaâ sorti en 2002 ;
 Face à face est un film de Serge Sarve réalisé en 2011 et sorti en 2012 en DVD.
 Face à face (Killing Season) est un film de Mark Steven Johnson sorti en 2013.

Internet 
 « sondage face à face » est le titre d'un sondage permanent lancé par le SNEP sur les Droits Internet, dans le support CNET France. Il intéresse les artistes, les auteurs, les utilisateurs, les fournisseurs d'accès.

Musique 
 Face-à-face est un double album live d'Erik Truffaz sorti le .
 Face à face est un album live de Lââm sorti en 2003.

Télévision 
 Face à face, une émission télévisée politique mensuelle diffusée sur la première chaîne de l'ORTF du 24 janvier 1961 au 3 octobre 1966 ;
 Face à face, une émission télévisée de la chaîne Public Sénat ;
 Face à face, une émission télévisée de la chaîne RTL-TVI ;
 Face à face, une émission télévisée française policière de Julien Zidi diffusée en Belgique du 18 août au 22 septembre 2021 sur RTL TVI et en France à partir du 15 mars 2022 sur France 3.

Association 
 Face à face est une association française basée à Saint-Étienne (Auvergne-Rhône-Alpes) dont l'objet principal est d'organiser un festival français annuel de cinéma homosexuel
 Face à face est une association francophone basée à Genève (Suisse) qui prend en charge les femmes et adolescentes ayant des comportements violents

Notes et références 

Homonymie de titre